Le championnat d'Europe de basket-ball 1963 s'est disputé à Wrocław en Pologne du 4 au 13 octobre 1963.

Les groupes 
Les 16 équipes sont réparties dans deux groupes (A~B), de la façon suivante :

Compétitions

Groupe A

Groupe B

Tour final

Places de 13 à 16

Places de 9 à 12

Places de 5 à 8

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 
 x

1963
Basket-ball
Basket-ball 1963
Événement sportif à Wrocław
Europe 1963
Europe
Championnat Europe Basket-ball
Championnat Europe Basket-ball